Константинешти има више значења:

 Константинешти (Браила), насеље у округу Браила у Румунији
 Константинешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији